

Acronimi
Principio del privilegio minimo (Principle Of Least Authority)

Geografia 
Pola – capoluogo dell'Istria (Croazia)
Pola – municipalità della provincia di Mindoro Orientale (Filippine)
Pola – fiume immissario del Lago Il'men' (Russia)
Pola – frazione di Tremezzina in provincia di Como (Italia)

Navi 
Pola – cacciatorpediniere della Regia Marina, ex Orjen austro-ungarico
Pola – incrociatore pesante della Regia Marina
Pola – incrociatore ausiliario della Regia Marina e poi motonave passeggeri italiana

Persone 
Pola – giocatore di calcio a 5 spagnolo

Arrigo Pola – tenore italiano
Isa Pola – attrice italiana
Marco Pola – poeta italiano
Sergio Pola – vescovo cattolico italiano

Altro 
Pola – famiglia nobile veneziana
Pola – dipinto di Enrico Fonda